Па́ттон, Пэ́ттон () — фамилия. Известные носители:
 Паттон, Александр Яковлевич (1761—1815) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Паттон, Антуан Андре (род. 1975) — американский рэпер, известный под псевдонимом Big Boi.
 Паттон, Джастин (род. 1997) — американский баскетболист.
 Паттон, Джон (1935—2002) — джазовый пианист.
 Паттон, Джордж Смит (1885—1945) — один из главных генералов американского штаба, действовавшего в период Второй мировой войны.
 Паттон, Кэндис (род. 1988) — американская телевизионная актриса.
 Паттон, Майк (род. 1968) — американский музыкант и композитор.
 Паттон, Марк (род. 1964) — американский актёр.
 Паттон, Мелвин (1924—2014) — американский легкоатлет.
 Паттон, Питер (1876—1939) — хоккейный функционер, президент ИИХФ (1914).
 Паттон, Пола (род. 1975) — американская актриса.
 Паттон, Тед (род. 1966) — американский гребец.
 Паттон, Уилл (род. 1954) — американский актёр.
 Паттон, Уоллер Тэзвелл (1835—1863) — американский профессор, юрист и офицер армии Конфедерации в годы Гражданской войны.
 Паттон, Чарли (1887/1891—1934) — американский блюзовый музыкант.
 Паттон, Черил (род. 1949) — участница конкурса «Мисс США 1967».
 Паттон-Фантон-де-Веррайон, Пётр Иванович (1866—1941) — русский контр-адмирал, участник Цусимского сражения.

Серия танков 
 M46 Паттон I
 M47 Паттон II
 M48 Паттон III
 M60 Паттон IV

См. также 
 Паттон (фильм)
 Паттон Освальт
 
 
 Паддон